Leptocoma sericea е вид птица от семейство Nectariniidae.

Източници 

Leptocoma
Фауна на Индо-Малайската област